Грошенков — фамилия; имеет женскую форму Грошенкова.
 Грошенков, Александр Иванович (более известен под фамилией Полярный; 1902—1991) — советский конструктор жидкостных ракетных двигателей, один из пионеров ракетной техники.
 Грошенков, Пётр Павлович (1920—2006) — старший сержант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.